Аржа́нов — російське прізвище. Жіноча форма — Аржанова.

Відомі носії 
 Аржанов Борис Якович — народний артист Росії.
 Аржанов Володимир Олександрович (1985, Запоріжжя) — український футболіст, півзахисник.
 Аржанов Євген Олександрович (1948, Калуш) — український легкоатлет, заслужений майстер спорту СРСР.
 Аржанов Михайло Олександрович (1902—1960, Москва) — юрист, член-кореспондент АН СРСР (1939).
 Аржанов Микола Миколайович (1913—1976) — заслужений льотчик-випробувач СРСР (1961), Герой Радянського Союзу (1957).
 Аржанов Петро Михайлович (1901—1978) — заслужений артист РРФСР (1954).
 Аржанов Фелікс Григорович (1927, Кам'янець-Подільський — 1994, Краснодар) — російський організатор нафтогазового виробництва.

Російські прізвища